Claude Boucher peut désigner :
 Claude Boucher, intendant de la généralité de Bordeaux de 1720 à 1743 ;
 Claude Boucher (1842-1913), verrier et inventeur originaire de Cognac ;
 Claude Boucher (1942-), ex-député péquiste de Johnson au Québec.